Монтекальво () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монтекальво-Версиджа — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Монтекальво-ин-Фолья — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.
 Монтекальво-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.